Gn (dwuznak)
 GN (standard w gastronomii)